Monte Alegre (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Monte Alegre (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Monte Alegre (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte